Александр Васильевич Александров
 Александров, Александр Васильевич (1883—1946) — русский советский композитор, хоровой дирижёр, хормейстер, педагог; создатель Ансамбля песни и пляски Российской армии.
 Александров, Александр Васильевич — капитан; Георгиевский кавалер № 7334 17 декабря 1844.